Spigno kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Spigno Saturnia, kommun, Lazio, Provincia di Latina, 
 Spigno Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,